

Musica 
 AP2 – altro nome del gruppo musicale Argyle Park

Strade 
 AP-2 – autostrada spagnola Saragozza – Barcellona